San Pjetro ima više značenja:
 San Pjetro (Alesandrija)
 San Pjetro (Ankona)
 San Pjetro (Asti)
 San Pjetro (Avelino)
 San Pjetro (Bari)
 San Pjetro (Benevento)
 San Pjetro (Bolcano)
 San Pjetro (Breša)
 San Pjetro (Kazerta)
 San Pjetro (Katancaro)
 San Pjetro (Kjeti)
 San Pjetro (Kozenca)
 San Pjetro (Kremona)
 San Pjetro (Kuneo)
 San Pjetro (Đenova)
 San Pjetro (Latina)
 San Pjetro (Mačerata)
 San Pjetro (Mantova)
 San Pjetro (Mesina)
 San Pjetro (Milano)
 San Pjetro (Modena)
 San Pjetro (Napulj)
 San Pjetro (Novara)
 San Pjetro (Pavija)
 San Pjetro (Peruđa)
 San Pjetro (Peskara)
 San Pjetro (Pjačenca)
 San Pjetro (Potenca)
 San Pjetro (Ređo di Kalabrija)
 San Pjetro (Rijeti)
 San Pjetro (Rimini)
 San Pjetro (Rim)
 San Pjetro (Sondrio)
 San Pjetro (Teramo)
 San Pjetro (Torino)
 San Pjetro (Trevizo)
 San Pjetro (Udine)
 San Pjetro (Venecija)
 San Pjetro (Verbano-Kuzio-Osola)
 San Pjetro (Verčeli)
 San Pjetro (Verona)
 San Pjetro (Vičenca)